Yerköy (district), een Turks district in de provincie Yozgat
 Yerköy (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yerköy